Онагр — непарнокопитна тварина роду коней, підвид кулана.
 Онагр — антична метальна машина.